Mušići est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Mušići, un village situé dans la municipalité de Kalinovik et dans la République serbe de Bosnie ;
Mušići, un village situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie ;
en Serbie
Mušići, un village situé dans la municipalité de Kosjerić, district de Zlatibor.